Ква́ча — грошова одиниця Замбії (замбійська квача) та Малаві (малавійська квача).